Уиллис Огастес «Чинг» Ли (;  — ) — вице-адмирал Военно-морских сил США периода Второй мировой войны, командовал соединениями линейных кораблей на Тихом океане. Победитель ночного боя у Гуадалканала в ноябре 1942 года.

Дальний родственник знаменитого генерала Роберта Ли.

Также являлся пятикратным чемпионом Олимпийских игр 1920 года в командном первенстве в стрельбе из армейской винтовки на 300 метров 3×40 выстрелов и из армейской винтовки на 300 м лежа, серебряный призёр в стрельбе из армейской винтовки на 300 м стоя. Всего на данных играх завоевал 7 медалей, что являлось рекордом на протяжении 60 лет.

Ссылки 
 Уиллис Огастес Ли на сайте «Хронос»
 

Военачальники Второй мировой войны
Стрелки США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года